Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2020 проводился с 4 по 6 сентября 2020 года в городе Адельбоден.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда Zug-Uzwil (скип Ursi Hegner) , победившая в финале команду Wetzikon (скип Marina Hauser). Бронзовые медали завоевала команда St. Gallen Bär (скип Simon Biedermann).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Перед каждым матчем команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их среднему значению команды ранжируются внутри группы при равенстве итогового количества побед. Во второй этап, плей-офф, выходят четыре лучшие команды. Они по олимпийской системе играют полуфиналы; победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 6 сентября, 12:00

Матч за 3-е место. 6 сентября, 15:30

Финал. 6 сентября, 15:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2020

Спорт в Швейцарии в 2020 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
Сентябрь 2020 года в Швейцарии